Cina
Distretto di Jizhou – distretto di Hengshui
Distretto di Jizhou – distretto di Jiangxi